Microsoft Entourage – klient pocztowy dla systemu Mac OS
 Entourage (Ekipa) – amerykański serial telewizyjny
 Entourage – południowokoreański serial telewizyjny